Pratella – secondo alcune vecchie classificazioni, genere di funghi della famiglia Agaricaceae, corrispondente grosso modo all'attuale genere Agaricus
Pratella – comune italiano in provincia di Caserta
Attilio Pratella – pittore italiano
Francesco Balilla Pratella – compositore e musicologo italiano